Энрик Сала (Enric Sala; род. 26 ноября 1968, Герона, Испания) — испанский морской , биоокеанолог, занимается вопросами восстановления экологии и продуктивности Мирового океана.
Доктор философии (1996), исследователь (explorer-in-residence) Национального географического общества, основатель и руководитель там проекта Pristine Seas («Нетронутые моря») (с 2008).
Член Королевского географического общества.
Лауреат  (2018).

Биография 
Вырос в Испании на средиземноморском побережье, воспитанный на каталонском языке. В детстве его вдохновил Жак-Ив Кусто и он мечтал стать дайвером на его лодке.
Окончил Барселонский университет (бакалавр).
Степень доктора философии по экологии получил во Франции в  в 1996 году.

До перехода полностью в 2008 году в Национальное географическое общество, Сала сотрудничал в  и преподавал в . В последнем — это Калифорнийский университет в Сан-Диего, он занимался исследованиями влияния антропогенного фактора на океан, в частности вопросами рыболовства и изменения климата.

Как говорит сам Э. Сала: «Я несколько лет был профессором в Калифорнийском институте, изучал влияние антропогенного фактора на океан. И вскоре пришел к выводу, что на постоянной основе занимаюсь тем, что пишу один большой некролог о морских обитателях. После этого решил уйти из науки и посвятить себя защите природы».

Благодаря усилиям основанного и возглавляемого им исследовательского и медийного проекта Pristine Seas («Нетронутые моря») создано 19 морских охраняемых территорий, некоторые из которых являются крупнейшими на планете, общей площадью более 5 миллионов квадратных километров.

Помимо родного каталонского, также владеет испанским, французским, итальянским и английским языками.

Сала полагает, что шестое массовое вымирание уже началось.

Автор более 120 научных публикаций. Среди его соавторов .

Отличия 
 Aldo Leopold Leadership Fellow (2005)
 Pew Fellow, Marine Fellow,  (2006)
 Премия принцессы Астурийской (2006, в составе Национального географического общества)
 Young Global Leader, World Economic Forum (2008)
 Research Award, Испанское географическое общество (2013)
 Lowell Thomas Award, Explorers Club (2013)
 Heroes Award,  (2013, первый удостоенный)
  (2018)
 Blue Ocean Institute Award

Примечания

Ссылки 
 , , , 
 Juliet Eilperin. National Geographic’s Enric Sala is a man on a mission (August 23, 2011)
 Enric Sala: Saving the world’s oceans one at a time (December 5, 2013)
 Emily Mount. Enric Sala Dives Into Wild Waters (Aug 23 2017)
 Интервью
 
 Enric Sala: Can We Eat Our Fish and Protect Them, Too? (October 3, 2013)
 «Дал интервью Russia Today. Теперь ничего не боюсь» («Лента.ру», 5 февраля 2016)
 Jessica Aldred. Enric Sala: ‘We cannot continue just writing the obituary of the ocean’ (March 19, 2019)
 

Морские экологи
Биоокеанологи
Доктора философии по экологии
Преподаватели Института океанографии Скриппса
Преподаватели Калифорнийского университета в Сан-Диего
Персоналии:Национальное географическое общество
Члены Королевского географического общества
Удостоенные Heinz Award